Ел Траилеро, Рестауранте има више значења:

 Ел Траилеро, Рестауранте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Траилеро, Рестауранте (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику